Гластонбери:

 Гластонбери — один из древнейших городов Англии, расположенный на территории графства Сомерсетшир.
 Гластонбери — музыкальный фестиваль современного исполнительского искусства, проводящийся неподалёку от города Гластонбери в Великобритании.